El camino de fuego es la octava gira que realizó la banda de heavy metal argentino Rata Blanca, aquella que comenzó el 5 de julio de 2002 y terminó el 5 de febrero de 2005. Esta gira fue hecha para promocionar el disco del nuevo regreso de Rata, que salió el 1 de julio de 2002 y se titula El camino del fuego. La gira de este disco los llevó por distintos puntos de Argentina, otros países del continente americano e inclusive España, país en el cual tocaron en varias ocasiones. Cabe destacar que las dos últimas fechas de la gira por ese país (11 y 12 de octubre) coincidieron con la segunda y tercera fecha de la primera edición del Quilmes Rock, realizado en el estadio de River. Cabe destacar la presentación de la banda en la segunda edición de ese festival, que se desarrolló en el estadio de Ferro, en donde también tocaron otras bandas. Luego de finalizada la gira, Rata Blanca se encerró en los estudios para grabar su próximo disco, de nombre La llave de la puerta secreta.

Lanzamiento del disco y gira

2002: Año del regreso a las tablas con nuevo disco y nueva gira 

El 1 de julio de 2002 sale este disco, que se titula El camino del fuego. Contiene 10 temas. Fue grabado entre marzo de 2001 y marzo de 2002 en los Estudios Panda, El Santito y El Pie. Al poco tiempo de haber salido a las bateas, fue muy bien recibido por la crítica, los fans y el público en general. Y así, llegó a ser disco de oro. Sus videoclips son Amo del camino y Volviendo a casa. El primero fue grabado en uno de los dos conciertos en el estadio Luna Park. Este disco marca el regreso a las bateas tras 5 años, y a su vez es el primer trabajo con Adrián Barilari desde su salida en el año 1993. A su vez, es el primer álbum con Fernando Scarcella en la batería, que en ese momento contaba con solamente 27 años. La formación de este disco era la siguiente: Walter Giardino en la guitarra, Adrián Barilari en la voz, Guillermo Sánchez en el bajo, Hugo Bistolfi en los teclados y Fernando Scarcella en la batería. El ingreso de Fernando Scarcella a la batería se había dado el 2 de septiembre de 2000, tras el frustrado intento de convencer a Gustavo Rowek para que regresara a la banda. La gira de presentaciones de este disco comenzó el 5 de julio en México. Tenían previsto realizar dos shows más el 6 y 7 de julio, pero debieron ser suspendidos debido a la desaparición del organizador. El 13 de julio, para olvidarse de eso, tocaron en Venezuela después de casi 8 años de su regreso a ese país. Dicho recital tuvo lugar en un recinto de nombre La Concha Acústica, de Bello Monte. El 30 de agosto volvieron de nuevo a Chile, al poco tiempo de cumplirse dos años del regreso de la banda. El concierto tuvo lugar en el estadio Víctor Jara, donde tiempo después tocaría La Renga en la Gira Insoportablemente vivo. En octubre realizaron tres conciertos en Colombia (11, 12 y 14 de octubre), y luego hicieron una gira por los Estados Unidos durante varios días, hasta tocar el 2 de noviembre en el estadio Luna Park para la presentación de El camino del fuego. Luego, la banda partió hacia Ecuador para tocar los días 8, 9 y 10 de noviembre en Ambato, Cuenca y Loja. El 14, 15 y 17 de ese mismo mes regresaron nuevamente a la Argentina para tocar en Córdoba, Tucumán y Mendoza, para luego recalar nuevamente en Buenos Aires el 22 de noviembre, haciendo una segunda función en el estadio Luna Park debido a la velocidad con la que se agotaron las entradas de la primera función. El 23 de noviembre tocaron en Mar del Plata, y luego volvieron a tocar en el estadio de Olimpo el 24 de noviembre, en el cual no tocaban desde el año '94 cuando Mario Ian era el líder de la banda. Finalmente, la frutilla del postre fue el regreso a Bolivia, en donde tocaron el 11 de diciembre. El recital se desarrolló en el estadio Mario Mercado, antes llamado Víctor Agustín Ugarte en homenaje a un reconocido jugador de San Lorenzo de Almagro. Para ese entonces, Walter Giardino se estableció en Madrid, pero eso no le impidió a la banda seguir presentándose en Argentina con un éxito recuperado.

2003: Segundo disco en vivo y recorrido por el mundo 

Comienzan el año 2003 con una serie de conciertos en España, entre el 7 y 23 de febrero. Cabe destacar que el concierto de Rata Blanca en la Sala Caracol de Madrid se iba a realizar en realidad el día 6 de febrero, pero por distintas razones ajenas a la banda, fue postergado. Luego del periplo por España, la banda viajó hacia México, en donde tocaron durante 8 fechas. El 4 de abril, la banda vuelve a Obras para participar de la quinta edición del Metal Rock Festival. Luego regresaron a El Salvador después de un año, para dar un recital en el Pabellón USA de la Feria Internacional. Al día siguiente tocaron por primera vez en Honduras, en el Coliseum Nacional de Ingenieros de la capital de ese país. Los días 12 y 13 de abril tocaron en Guatemala y Costa Rica, siendo este último el primero en esas tierras. El 15 regresaron a Panamá, al haberse cumplido un año de aquel recital en ese país. Su última visita había sido el año anterior en la discoteca Stones. En mayo volvieron a tocar en España, en el Festival Viña Rock de Villarrobledo. Su última visita había sido en febrero. Entre junio y el mes siguiente volvieron a la Argentina para realizar 12 conciertos en las siguientes ciudades: Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, La Plata, Neuquén, Bariloche y Mendoza hasta volver a Chile el 19/07/2003. El concierto tuvo lugar en el estadio Víctor Jara. El 26 de julio, la banda regresó nuevamente a Obras. Dicho recital fue filmado en un DVD, de nombre Rata Blanca en Vivo Obras 26/07/2003. Después de ese recital, la banda regresó otra vez a México para dar cuatro shows los días 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto. 20 días después, volvieron nuevamente a la Argentina, en donde tuvieron la oportunidad de tocar en Córdoba. El recital se desarrolló en La Vieja Usina. Del 19 de septiembre al 12 de octubre realizaron 14 conciertos en España, en su nuevo regreso a ese país. Las dos últimas fechas coincidieron con la segunda y tercera fecha del Festival Quilmes Rock, cuya sede de realización fue el estadio de River. En noviembre encararon la ruta del regreso al continente americano para hacer una gira por los Estados Unidos y México. Después volvieron a El Salvador y Guatemala, para luego tocar en diciembre en el Teatro Gran Rex, en Rosario, en Santa Fe y Catamarca. Los tres primeros fueron realizados con Glenn Hughes el 13, 14 y 15 de diciembre. De los recitales en ese teatro salió un DVD titulado Rata Blanca & Glenn Hughes. Los recitales del 15, 19 y 21 de diciembre fueron antes y después del show de Los Piojos en el estadio de River, cuando la banda presentaba Máquina de sangre. Y fue así que dieron por finalizado un año excelente. Ese mismo año salió su segundo disco en vivo, llamado Poder vivo, aquel disco que recoge las grabaciones de los conciertos del 2 y 22 de noviembre de 2002 en el estadio Luna Park para la presentación de El camino del fuego.

2004: Nueva etapa recitalera y participaciones en festivales nuevos 

En 2004 inician un nuevo año de vida tocando el 2 de abril en Temperley, el 3 de abril en Córdoba y el 4 en San Pedro, en el marco del Festival San Pedro Rock que también contó con la participación de Almafuerte y Pappo. Este último fue telonero de The Rolling Stones en su debut en Argentina en el '95. El 1 de mayo, la banda regresó a España para participar en un nuevo Viña Rock, realizado en Villarrobledo como en las veces anteriores. El recital contó con la participación de Glenn Hughes, y también tocaron bandas de rock argentino como Logos, Los Piojos y La Renga. Entre el 7 de mayo y el 6 de junio tocaron en México 16 veces, y días después tocaron en Chile, nuevamente con Glenn Hughes como invitado, es decir los días 18, 19 y 20 de junio. En julio, la banda vuelve a las tierras colombianas para tocar en Cali, Pereira y Bogotá. El 18 y 25 de septiembre tocan en General Acha y Villa María, hasta que fueron invitados a participar de la segunda edición del Festival Quilmes Rock, cuya sede elegida fue el estadio de Ferro. En ese festival también participaron bandas como Sordos Rock, Los Piojos, Divididos y otras bandas más. La banda no tocaba allí desde hacía 7 años, ya que su última visita había sido en octubre del '97. El 7 de noviembre vuelven otra vez a Estados Unidos para tocar en el Los Ángeles Sports Arena. El 11 de noviembre vuelven a México, realizando así su recital N°17. El día 13 tocaron en Puerto Rico por primera vez, y la sede elegida para este concierto fue el Borinquen Brewing & Grill de Isla Verde. El 14 tocan nuevamente en EE. UU. junto con La Renga, Los Piojos y otras bandas más. El día 18 tocan por primera vez en Managua, la capital de Nicaragua. El recital tuvo lugar en la disco Chaman. Posteriormente tocaron de nuevo en Guatemala, precisamente el 19 de noviembre en Coatepeque y el 20 en Quetzaltenango. El 24 y 25 de noviembre realizan otros conciertos en los Estados Unidos, y el 28 de noviembre y 2 de diciembre regresan a Colombia, despidiendo el año.

2005: Primera participación en el Cosquín Rock 

Comienzan el año 2005 tocando en la quinta edición del Cosquín Rock, festival en el que tocan el 5 de febrero. Luego del show se meten en los estudios para grabar lo que sería su nueva placa.

Setlist 

 "Sólo para amarte"
 "Lluvia púrpura"
 "Volviendo a casa"
 "Gente del sur"
 "El Amo del Camino"
 "La canción del guerrero"
 "Rompe el hechizo"
 "Señora furia"
 "Sinfonía fantástica"
 "La boca del lobo"
 "Caballo salvaje"
 "Agord, la bruja"
 "En nombre de Dios?"
 "Haz tu jugada"
 "Días duros"
 "Cuando la luz oscurece"
 "Abeja reina"
 "Guerrero del arco iris"
 "Por qué es tan difícil amar"
 "El beso de la bruja"
 "Hombre de hielo"
 "Mujer amante"
 "La leyenda del hada y el mago"

Conciertos

Conciertos suspendidos y/o reprogramados

Formación durante la gira 

 Adrián Barilari - Voz (1989-1993, 2000-Actualidad)
 Walter Giardino - Guitarra eléctrica (1986-1997, 2000-Actualidad)
 Guillermo Sánchez - Bajo (1987-1997, 2000-2017)
 Hugo Bistolfi - Teclados (1989-1993, 2000-2010)
 Fernando Scarcella - Batería (2000-Actualidad)

Véase también 

 El camino del fuego

Giras musicales de Rata Blanca
Giras musicales de 2002
Giras musicales de 2003
Giras musicales de 2004
Giras musicales de 2005